Ожалошћена породица је комедија Бранислава Нушића, а по њој је настало више филмова и позоришних представа:
Ожалошћена породица (филм из 1960)
Ожалошћена породица (филм из 1990)
Ожалошћена породица (позоришна представа)
Ожалошћена фамилија